Ellenboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellenboro (North Carolina)
 Ellenboro (West Virginia)
 Ellenboro (Wisconsin)
 Ellenboro (Town), Wisconsin